Argument kan syfta på

 Argument (retorik) - en komponent i en argumentation 
 Argument (matematik) – en komponent i komplexa tal 
 Argument (programmering) – en liknande term inom programmering
 Argument Förlag AB – ett bokförlag i Varberg
 Argument (TV-program) – ett debattprogram i Sveriges Television som sändes 2006–2007
 Argument för Frihet och Rätt – en antikommunistisk tidskrift, utgiven 1965–1990